Нете:

 Нете — река в Германии.
 Нете — река в Бельгии.
 Близнецы Нете — итальянская поп-группа.